Wowtscha (ukrainisch , russisch /) steht für mehrere Flüsse in der Ukraine:

 ein Nebenfluss des Siwerskyj Donez, siehe Wowtscha (Siwerskyj Donez)
 ein Nebenfluss der Samara, siehe Wowtscha (Samara)
 ein Nebenfluss des Welykyj Kobeljatschok, siehe Wowtscha (Welykyj Kobeljatschok)